A Medalha da Divisão Auxiliar a Espanha foi criada, por decreto de 12/12/1863, publicado na ordem de Exército n.º 52, de 16/12/1863, para comemorar os serviços prestados pelos militares da Divisão Auxiliar que serviu na Espanha entre 1835-1837, durante a 1.ª das Guerras Carlistas.

A medalha tem 3 cm de diâmetro, feita em prata para os oficiais e em cobre para os praças.

Desenho 
O seu desenho é o seguinte:
 Anverso: a legenda "HESPANHA", tendo por baixo as datas "1835 A 1837";
 Reverso: a legenda "DIVISÃO AUXILIAR".

Condecorações militares portuguesas
Carlismo